

Житловий масив:
 Русанівка — житловий масив у Дніпровському районі Києва
Села:
 Русанівка — Житомирська область, Житомирський район
 Русанівка — Сумська область, Роменський район

Див. також 
 Уласово-Русанівка